Василькова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Василькова, Валерия Валентиновна — советский и российский учёный, доктор философских наук.
 Василькова, Зоя Николаевна (1926—2008) — советская и российская актриса.
 Василькова, Ирина Васильевна (род. 1949) — русский поэт; жена поэта и критика Андрея Василевского.
 Василькова, Мария Викторовна (род. 1978) — российский депутат Государственной думы 8-го созыва.
 Василькова, Светлана Романовна (род. 1960) — российский политик, глава Пустошкинского района.
 Василькова, Татьяна (род. 1995) — российская порноактриса, вебкам-модель, косплеер и порнорежиссёр.
 Василькова, Татьяна Вергеевна (1933—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Василькова, Эльвира Адольфовна (род. 1962) — советская пловчиха, призёр Олимпийских игр.